National Soccer League 1989–90 – czternasta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). Pierwszy sezon w którym wprowadzono system rozgrywek jesień - wiosna. W czternastym sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Sydney Olympic, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Marconi Fairfield.

Uczestnicy sezonu 1989–90 
Adelaide City
APIA Leichhardt Tigers
Blacktown City FC
Marconi Fairfield
Melbourne Croatia
Parramatta Eagles 
Preston Lions FC
South Melbourne FC
St. George Saints
Sunshine George Cross 
Sydney Croatia 
Sydney Olympic
West Adelaide
Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1989, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1989, B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 West Adelaide spadła do 1 stanowej ligi, stanu Australia Południowa.
3 Blacktown City spadł do 1 stanowej ligi, stanu Nowa Południowa Walia.

Seria finałowa

Drabinka

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1990

Sydney Olympic PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Zeljko Adzic (Melbourne Croatia)
Trener roku: Bertie Mariani (Marconi Fairfield)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 19 sierpnia 2010].

Przypisy 

National Soccer League
1989 w Australii
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1990 w Australii